ВМС — советский футбольный клуб из Москвы. Представлял Военно-Морской Флот СССР Основан в 1946 году, расформирован в конце мая 1953 года приказом министра обороны СССР Николая Булганина. В финальном турнире чемпионата 1952 года именовался ВМС (Ленинград).

Достижения 
 В высшей лиге — 13 место (1951 год класс «А»)
 В кубке СССР — поражение в 1/8 финала (1947)
 Победитель Класса «Б» (1950).

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts (включены сезоны до 1946 года, в частности сезон 1945 года в первенстве и кубке СССР команды КБФ Ленинград)
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Москвы
ФК ВМС Москва